Le concours de façades de la ville de Paris est un concours d'architecture organisé par la mairie de Paris, en France, au début du .

Histoire 
Le concours de façades se tient annuellement entre 1898 et la fin des années 1930, avec une interruption pendant la Première Guerre mondiale. Il récompense plusieurs immeubles achevés pendant l'année.

Le concours est créé après le percement de la rue Réaumur, effectué en 1897. La ville de Paris s'inspire d'un concours réalisé à Bruxelles dans les années 1890 afin de promouvoir l'érection de bâtiments originaux sur cette rue ; tout d'abord restreint à la seule rue Réaumur, le concours est finalement étendu à la totalité de Paris.

Lauréats 

Les années suivantes indiquent les jugements des concours.

 Concours portant sur les maisons construites en 1898 (liste, illustrations) :
 Hector Guimard, Castel Béranger, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, 16
 Georges Debrie, 24 rue du Roi-de-Sicile, 4
 Charles Breffendille, 18 rue Croix-des-Petits-Champs, 1 (détruit vers 1916 lors du percement de la rue du Colonel-Driant)
 Louis-Pierre Marquet, 204, rue de Grenelle, 
 Henri Bunel et Fernand Dupuis, 39, avenue Franklin-D.-Roosevelt (anciennement : avenue d'Antin), 
 Michel Rabier, 87 boulevard de la Villette, 

 Concours portant sur les maisons construites en 1899 (liste illustrations)
Richard Bouwens van der Boijen, 8 rue de Lota, 16
 Eugène Bruneau, 270 boulevard Raspail, 14
 Alexandre Marcel, 17 avenue de Breteuil, 7
 Georges Morin-Goustiaux, la New-York, 1 rue Le Peletier-16 boulevard des Italiens,  (détruit en 1926)
 Gustave Rives, 45 rue du Château-d'Eau, 10
 Sinell, 11 rue Edmond-Valentin, 7

 Concours portant sur les maisons construites en 1900 (liste et illustrations) :
 Édouard Arnaud, 16 rue Octave-Feuillet, 16
 Édouard Perrone, 3 rue Danton, 6
 Gustave Goy, 21 rue Monsieur, 7
 Jacques Hermant, 85-87 rue du Faubourg-Saint-Martin, 10
 Paul Legriel, 170 rue de la Convention, 15
 Albert le Voisvenel, 81 avenue de Malakoff, 16
Remarque : plusieurs journaux d'époque ont annoncé par erreur la victoire du 1 rue Danton réalisé par Édouard Arnaud et l'erreur est restée commune depuis. Plusieurs facteurs explique cette erreur : premièrement la victoire de l'immeuble voisin au 3 rue Danton, deuxième la victoire d'Édouard Arnaud pour une autre façade, troisième le caractère remarquable du 1 rue Danton lui vaut aujourd'hui d'être classé monument historique, contrairement aux façades réellement choisies en 1900. 

 Concours portant sur les maisons construites en 1901, jugé et annoncé en juillet 1902 (et parfois noté par erreur comme jugé en 1903) :
 Jules Lavirotte, immeuble Lavirotte, 29 avenue Rapp, 7
 Gaston Dupommereulle, 201 boulevard Saint-Germain, 7
 Gabriel Pasquier, 199 b boulevard Saint-Germain, 7
 Alphonse Fiquet, 38-40 rue Condorcet, 
 Paul Noël, place des Saussaies, 
 Charles Labro, 4-6 rue de l'Abbaye, 6

 Concours portant sur les maisons construites en 1902 :
Jacques Muscat, 45 rue de Bellechasse, 7
 Henri-Paul Nénot, 17, rue Laffitte, 
 Charles Labouret, 23, rue de Mogador, 
 Maurice Hodanger, 38 bis rue Fabert, 
 Adolphe Bocage, 133 boulevard de Ménilmontant, 
 Henri Delage, 164-166 rue de Courcelles, 17

 Concours portant sur les maisons construites en 1903 :
 Charles Klein, immeuble Les Chardons, 9 rue Claude-Chahu et 2 rue Eugène-Manuel, 16
 Stéphane Natanson, 98 avenue de Malakoff, 
 Paul Friesé, 179-183 rue de Bercy, 
 Armand Sibien, 185 rue Saint-Honoré, 
 Albert Walwein, 96 rue Beaubourg, 
 Charles Goujon, 41 rue Damrémont, 18

 Concours portant sur les maisons construites en 1904 :
 Albert Benz, 26 rue François-Ier, 
 Roger Bouvard et Gustave Umbdenstock, 10 avenue Alphand, 
 Michel Le Tourneau, 36 rue de Bellechasse, 7
 Louis Parent, 19 rue Spontini, 
 Georges Pradelle, 5 rue de Luynes, 

 Concours portant sur les maisons construites en 1905 :
 Jules Lavirotte, Céramic Hôtel, 34 avenue de Wagram, 8
 Théophile Leclerc, 48 rue des Petits-Champs (anc. rue Neuve-des-Petits-Champs), 
 Théophile Leclerc, rue Marsollier
 Hans-Georg Tersling, 41-49 rue de la Faisanderie, 16
 Auguste-Raoul Pellechet, 9 rue Pillet-Will, 
 Joseph Charlet et F. Perrin, 43 rue des Couronnes, 20

 Concours portant sur les maisons construites en 1906 :
 Louis-Pierre Marquet, 14, rue Larrey,  (anciennement rue de la Pitié)
 Henri Deglane, 90, rue de Grenelle, 7
 Ernest Picard, 8, rue Alfred-Dehodencq, 
 Louis Sortais, 7 et 7 bis, rue de Paradis, 

 Concours portant sur les maisons construites en 1907 :
 Pierre Humbert, 124 avenue Victor-Hugo, 16
 Jules Lavirotte, 23 avenue de Messine, 
 Félix Le Nevé et Albert d'Hont, 44 rue de Bassano, 
 Marcel Auburtin, 13 rue de la Paix, 
 Eugène Chifflot, 90 (anc. 110) boulevard Raspail
 Bruno Pellissier, 51 rue Saint-Georges,  (disparue lors d'un remaniement en 1926)

 Concours portant sur les maisons construites en 1908 :
 Mourzelas, 77 avenue Parmentier, 11
 Joseph Cassien-Bernard et Paul Friesé, 11 rue Pillet-Will, 
 Emile Jarlat, 82 rue Saint-Lazare, 
 Charles Stoullig, 83 avenue Henri-Martin, 
 Jean Naville et Achille Chauquet, 42 cours Albert-Ier (anc. 42 cours de la Reine), 
 Roger Bouvard, 23 rue de la Paix, 
 Auguste Garriguenc, 48 bis rue de Rivoli, 4

 1909 :
 Charles Roussi, 64 rue Pergolèse, 16
 Henry Duray et Godon, 2 avenue de Camoëns, 16
 Albert Turin et Maurice Turin, 8 rue Fessart, 19
 Jules Formigé et Emmanuel Gonse, 6 rue Dufrenoy, 16
 Rigaud, Duval et Gonse, 6 rue aux Ours, 3
 P. Rigaud, Charles Duval, Emmanuel Gonse, 4 bis rue aux Ours, 

1910 :
 Charles Dupuy, 24 avenue de Saxe, 15
 Prosper Bobin et Maurice Sandoz, 10 rue Pierre-et-Marie-Curie, 
 Georges Bourgouin, 9 rue Lalo, 
 Léon et René Carrier, 84 avenue Niel, 
 Ernest Picard, 4 rue Verdi, 16
 Joseph Charlet et F. Perrin, 24-26 rue Charles-Baudelaire, 12

 1911 :
 Raoul Brandon : 199-201 rue de Charenton, 12
 Théophile Leclerc, 2 rue Léon-Vaudoyer, 7
 Ernest Picard et Gustave Umbdenstock, 140 rue de la Tour, 
 Feugneur, 31 avenue Félix-Faure, 
 Roger Bouvard, 2 rue de Buenos-Aires, 
 André Arfvidson, 31-31 bis rue Campagne-Première, 14

 1912 :
 Charles Labro, 19 boulevard Suchet, 16
 Eugène Chifflot, 149 boulevard Haussmann, 
 Georges Guiard, 33 rue Daru et 55 boulevard de Courcelles, 
 Mathieu Vimort, 3 avenue Élisée-Reclus, 

 1913 :
 Émile Molinié, 7 rue Lebouis, 14

 1922-23 :
 Raoul Brandon, 1 rue Huysmans, 6

 1923-24 :
 François Vergnaud  
 
 1926 :
 Georges Albenque et Eugène Gonnot, Hameau du Danube, 46-48 Rue du Général-Brunet, 19
 Henri Sauvage, 137 boulevard Raspail, 6

 1929 :
 Joseph Bassompierre, Emmanuel-Elisée Pontremoli, Paul de Rutté, Paul Sirvin, 36 rue Antoine-Chantin et 47 rue des Plantes, 14

 1930 :
 Gabriel Brun, hôtel Regina de Passy, 6 rue de la Tour, 16

Références

Annexes

Articles connexes 
 Histoire de l'architecture à Paris
 Art nouveau
 Transformations de Paris sous le Second Empire

Liens externes 

Histoire de Paris
Prix d'architecture
Urbanisme à Paris
façades, Paris